Марли Мэтлин (, род. 24 августа 1965) — американская актриса, потерявшая слух в раннем детстве после болезни, сопровождавшейся высокой температурой.

Биография 
В начале карьеры она появилась в театральной пьесе «Дети меньшего бога». В 1986 году пьеса была экранизирована и принесла Мэтлин премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Она стала первой и единственной глухой актрисой, получившей эту награду, а также одной из четырёх актрис в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютную роль. Кроме того, за роль в фильме «Дети меньшего бога» Мэтлин получила премию «Золотой глобус».

В 1991—1993 годах Мэтлин исполняла главную роль в сериале «Разумное сомнение», который принёс ей две номинации на премию «Золотой глобус». Также она четыре раза номинировалась на телевизионную премию «Эмми»: дважды в 1994 году за роли в сериалах «Сайнфелд» и «Застава фехтовальщиков», в 2000 году за роль в сериале «Практика», и в 2004 году за роль в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус».

С 1999 по 2006 год Мэтлин снималась во второстепенной роли в политическом сериале «Западное крыло», а в 2007—2009 годах она появилась в сериале канала Showtime «Секс в другом городе», который рассказывает о судьбах подруг-лесбиянок. Актриса сыграла Джоди, возлюбленную главной героини сериала, талантливую художницу и преподавателя Калифорнийского университета. Также она была приглашенной звездой в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «C.S.I.: Место преступления» и «Меня зовут Эрл».

В 2002 год Мэтлин выпустила книгу воспоминаний. За карьерные достижения была удостоена собственной звезды на голливудской «Аллее славы».

У Марлин Мэтлин есть четверо детей от брака с Кевином Грандалски: Сара Роуз Грандалски (род. 19.01.96), Брэндон Джозеф Грандалски (род. 12.09.00), Тайлер Дэниел Грандалски (род. 18.07.02) и Изабель Джейн Грандалски (род. 26.12.03), все они слышащие.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Голливудская «Аллея славы»
Глухие актёры